|-
| 202001 - || || 9 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 202002 - || || 22 d'agost de 2004 || Wise || Wise
|-
| 202003 - || || 21 d'agost de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 202004 - || || 21 d'agost de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 202005 - || || 24 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 202006 - || || 24 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 202007 - || || 26 d'agost de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 202008 - || || 21 d'agost de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 202009 - || || 4 de setembre de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 202010 - || || 8 de setembre de 2004 || Saint-Véran || Saint-Véran
|-
| 202011 - || || 7 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 202012 - || || 7 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 202013 - || || 6 de setembre de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 202014 - || || 6 de setembre de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 202015 - || || 7 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 202016 - || || 7 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 202017 - || || 7 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 202018 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 202019 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 202020 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 202021 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 202022 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 202023 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 202024 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 202025 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 202026 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 202027 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 202028 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 202029 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 202030 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 202031 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 202032 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 202033 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 202034 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 202035 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 202036 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 202037 - || || 9 de setembre de 2004 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 202038 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 202039 - || || 8 de setembre de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 202040 - || || 8 de setembre de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 202041 - || || 9 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 202042 - || || 7 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 202043 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 202044 - || || 9 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 202045 - || || 9 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 202046 - || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 202047 - || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 202048 - || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 202049 - || || 7 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 202050 - || || 7 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 202051 - || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 202052 - || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 202053 - || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 202054 - || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 202055 - || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 202056 - || || 9 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 202057 - || || 9 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 202058 - || || 13 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 202059 - || || 10 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 202060 - || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 202061 - || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 202062 - || || 13 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 202063 - || || 13 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 202064 - || || 15 de setembre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 202065 - || || 15 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 202066 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 202067 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 202068 - || || 17 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 202069 - || || 17 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 202070 - || || 16 de setembre de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 202071 - || || 17 de setembre de 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 202072 - || || 17 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 202073 - || || 17 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 202074 - || || 18 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 202075 - || || 17 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 202076 - || || 17 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 202077 - || || 17 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 202078 - || || 17 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 202079 - || || 17 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 202080 - || || 17 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 202081 - || || 22 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 202082 - || || 17 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 202083 - || || 22 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 202084 - || || 30 de setembre de 2004 || Wrightwood || J. W. Young
|-
| 202085 - || || 18 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 202086 - || 2004 TZ || 3 d'octubre de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 202087 - || || 3 d'octubre de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 202088 - || || 4 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 202089 - || || 4 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 202090 - || || 5 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 202091 - || || 9 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 202092 - || || 11 d'octubre de 2004 || Moletai || MAO
|-
| 202093 - || || 11 d'octubre de 2004 || Moletai || MAO
|-
| 202094 - || || 12 d'octubre de 2004 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 202095 - || || 5 d'octubre de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 202096 - || || 4 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 202097 - || || 4 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 202098 - || || 4 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 202099 - || || 4 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 202100 - || || 4 d'octubre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
|}

2